Niemcy:
 Powiat Angermünde – dawny powiat w latach 1818–1952
 Powiat Angermünde – dawny powiat w latach 1952–1993

Zobacz też:
 Angermünde